Physa integra är en snäckart som först beskrevs av Samuel Stehman Haldeman 1841.  Physa integra ingår i släktet Physa och familjen blåssnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Blåssnäckor
integra